Dit is een lijst van planetoïden 114301-114400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114301 - || 2002 XX42 || 8 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114302 - || 2002 XO46 || 7 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114303 - || 2002 XU46 || 7 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114304 - || 2002 XA47 || 8 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114305 - || 2002 XY47 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114306 - || 2002 XT48 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114307 - || 2002 XV49 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114308 - || 2002 XY50 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114309 - || 2002 XN52 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114310 - || 2002 XQ52 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114311 - || 2002 XY52 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114312 - || 2002 XB53 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114313 - || 2002 XD53 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114314 - || 2002 XX53 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114315 - || 2002 XD56 || 8 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114316 - || 2002 XV56 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114317 - || 2002 XE57 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114318 - || 2002 XO57 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114319 - || 2002 XD58 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114320 - || 2002 XJ58 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114321 - || 2002 XP58 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114322 - || 2002 XW58 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114323 - || 2002 XJ59 || 9 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114324 - || 2002 XK59 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114325 - || 2002 XM59 || 12 december 2002 || Nogales || P. R. Holvorcem, M. B. Schwartz
|-
| 114326 - || 2002 XO59 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114327 - || 2002 XB63 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114328 - || 2002 XE63 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114329 - || 2002 XG63 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114330 - || 2002 XR63 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114331 - || 2002 XL64 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114332 - || 2002 XX64 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114333 - || 2002 XP65 || 12 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114334 - || 2002 XW65 || 12 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114335 - || 2002 XX65 || 12 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114336 - || 2002 XT66 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114337 - || 2002 XY67 || 11 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114338 - || 2002 XQ68 || 12 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114339 - || 2002 XR68 || 12 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114340 - || 2002 XS69 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114341 - || 2002 XU69 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114342 - || 2002 XX70 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114343 - || 2002 XY70 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114344 - || 2002 XT71 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114345 - || 2002 XN72 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114346 - || 2002 XU73 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114347 - || 2002 XP74 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114348 - || 2002 XY74 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114349 - || 2002 XW75 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114350 - || 2002 XM77 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114351 - || 2002 XR78 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114352 - || 2002 XS78 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114353 - || 2002 XJ79 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114354 - || 2002 XR79 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114355 - || 2002 XX80 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114356 - || 2002 XZ80 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114357 - || 2002 XC83 || 13 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114358 - || 2002 XP83 || 13 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114359 - || 2002 XD85 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114360 - || 2002 XS85 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114361 - || 2002 XJ86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114362 - || 2002 XK86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114363 - || 2002 XR86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114364 - || 2002 XU86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114365 - || 2002 XM87 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114366 - || 2002 XP88 || 13 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114367 - || 2002 XA89 || 14 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114368 - || 2002 XC89 || 14 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114369 - || 2002 XA95 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114370 - || 2002 XR96 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114371 - || 2002 XJ97 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114372 - || 2002 XW97 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114373 - || 2002 XT100 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114374 - || 2002 XH103 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114375 - || 2002 XY104 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114376 - || 2002 XB106 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114377 - || 2002 XP106 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114378 - || 2002 XE108 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114379 - || 2002 XM108 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114380 - || 2002 XE109 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114381 - || 2002 XL110 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114382 - || 2002 XC112 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114383 - || 2002 XF112 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114384 - || 2002 YF || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114385 - || 2002 YX || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114386 - || 2002 YG1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114387 - || 2002 YK1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114388 - || 2002 YL1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114389 - || 2002 YN1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114390 - || 2002 YR3 || 28 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114391 - || 2002 YQ6 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114392 - || 2002 YK7 || 31 december 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 114393 - || 2002 YH8 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114394 - || 2002 YN8 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114395 - || 2002 YQ8 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114396 - || 2002 YG9 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114397 - || 2002 YD10 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114398 - || 2002 YT13 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114399 - || 2002 YZ13 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114400 - || 2002 YG15 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten